Шошони има више значења:
 Шошони
 Округ Шошони (Ајдахо)
 Шошони (Калифорнија)
 Шошони (Ајдахо)